Giffard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hardinge Giffard, flera personer
 Hardinge Giffard, 1:e earl av Halsbury
 Henri Giffard